— научное название злака, под которым могут пониматься следующие растения:
  — сорное растение с соцветием в виде крупной метёлки, по отношению к которому часто употребляются названия мышей сизый, щетинник сизый и метлица.
  — культурное растение родом из Африки.